Сергей Иванович Ковалёв:
 Ковалёв, Сергей Иванович (1886—1960) —  советский историк античности.
 Ковалёв, Сергей Иванович (1930—1983) — советский дипломат.